И́горь Плато́нов:
 Платонов, Игорь Артемьевич (род. 1962) — советский и российский химик. Доктор химических наук, заведующий кафедрой химии Самарского государственного университета.
 Платонов, Игорь Владимирович (1934—1995) — советский и украинский шахматист, гроссмейстер СССР.